Села
 Степівка — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Степівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Степівка — Хмельницька область, Деражнянський район
 Степівка — Черкаська область, Монастирищенський район